Фрэ́нсис Арсе́нтьев (урождённая Я́рбро, по первому мужу Дисте́фано; , , Гонолулу, Гавайи, США — , Джомолунгма) — американская альпинистка, супруга российского альпиниста Сергея Арсентьева. Первая женщина в истории США, совершившая восхождение на Джомолунгму (Эверест) без дополнительных источников кислорода. Погибла во время спуска с вершины при драматических обстоятельствах.

Знакомство с Сергеем Арсентьевым 
Фрэнсис Дистефано и Сергей Арсентьев познакомились в 1991 году, когда Фрэнсис встретилась с участниками экспедиции альпклуба «Высотник», спустившимися отдохнуть из базового лагеря под Чо-Ойю. В то время Дистефано, помимо увлечения альпинизмом, работала агентом по недвижимости в штате Колорадо. Ей предложили принять участие в экспедиции клуба на Аннапурну, и она согласилась. Ранее Фрэнсис была замужем за Джо Дистефано, от которого у неё был сын Пол.

Обстоятельства гибели 
Супруги Арсентьевы, совершавшие восхождение в составе российской экспедиции, проведя на высоте 8200 м трое суток, вышли на восхождение и покорили вершину Эвереста 22 мая 1998 года в 18:15. Во время спуска Фрэнсис потерялась, и Арсентьев спустился в лагерь без неё. В последующие несколько дней мимо Фрэнсис прошла узбекская экспедиция, участники которой попытались помочь ей, пока совсем не устали. Спускаясь, они встретили Сергея и сообщили ему, что видели его жену. Пошедший на поиски супруги с кислородными баллонами Сергей пропал, его тело было обнаружено много позже. Альпинисты  и  пытались помочь Фрэнсис. Они провели с ней несколько часов. Как утверждают альпинисты, Фрэнсис всё время повторяла: «Не оставляйте меня». Однако спасти её было уже невозможно — Фрэнсис была в тяжёлом состоянии от гипотермии и отморожений. Фактических свидетелей смерти Фрэнсис не установлено.

В 2007 году Вудолл организовал специальную экспедицию, в ходе которой дошёл до тела Фрэнсис, обернул его в американский флаг и убрал со склона, сбросив её тело в пропасть.

Попытку покорить Эверест без дополнительного кислородного оборудования супруги Арсентьевы предприняли сознательно. Это изначально было впечатляющим, но чрезвычайно опасным предприятием.

Вот разберём случай с Арсентьевым и Френсис. Они два раза пытались выходить из лагеря на 8300. Один раз фонари замёрзли, в другой раз ещё что-то случилось. Надо было спуститься для отдыха, а они там просидели дней пять! Пытались сэкономить силы. Но на такой высоте восстановиться нельзя — силы тают, каким бы акклиматизированным ни был. Тем более что сидели они там без кислорода.

Примечания 

Альпинисты США
Погибшие на Эвересте
Погибшие альпинисты
Выпускники Луисвиллского университета
Выпускники Колледжа Стивенса
Выпускники Американской школы в Швейцарии